Мордвинов, Семён:
 Мордвинов, Семён Александрович (1825—1900) — член Государственного совета.
 Мордвинов, Семён Иванович (1701—1777) — русский адмирал.